Гнили́цкие Дво́рики — посёлок в составе города Дзержинска Нижегородской области.

История 
В «Списке населенных мест» Нижегородской губернии по данным за 1859 год значатся как казённые дворики при болотах и колодце Балахнинского уезда в 35 верстах от уездного города Балахна. Насчитывалось 4 двора и проживало 27 человек (14 мужчин и 13 женщин).

Население

Примечания 

Населённые пункты городского округа город Дзержинск